Група 8 европских квалификација за Светско првенство у фудбалу 2010. укључује репрезентације Италије, Бугарске, Републике Ирске, Кипра, Грузије и Црне Горе. Ово је први наступ црногорске репрезентације у оваквим квалификацијама.

Представници шест репрезентација срели су се у Софији 15. јануара 2008. да би се договорили о распореду утакмица.

Резултати

Напомене 
<div id="1">1Утакмица је требало да се одигра у Тбилисију, али је премештена због рата у Грузији.

Табела

Референце

Види још 
 Светско првенство у фудбалу 2010.
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 2010. — УЕФА

УЕФА